Bellingham (Massachusetts)
 Bellingham (Minnesota)
 Bellingham (Washington)